— аниме, снятое по мотивам повести  «Оленёнок». Аниме транслировалось на телеканале NHK с 8 ноября 1983 года по 29 января 1985 года, и состоит из пятидесяти двух серий.

Сюжет 
Действие происходит в 1807 году в американском штате Флорида. Двенадцатилетний Джоди подбирает в лесу оленёнка, мать которого убил его отец.

Роли озвучивали 
 Оота Йосико — Джоди Бакстер
 Тода Кейко — Сенокрыл
 Кобаяси Сёдзи — Пенни Бакстер
 Муто Рейко — Ори Бакстер
 Масуяма Эйко — Твинк
 Кубо Акира — Уилсон
 Масуока Хироси — Пак
 Тацута Наоки — Лем

Список серий 
 01. The day I met a fawn
 02. Friend turned into a bird
 03. Our teacher
 04. From the town to the forest
 05. The world's smallest classroom
 06. Sundays are rainy days
 07. Dash the runaway dog
 08. Little house in a big tree
 09. Mr Twink rides a horse
 10. Boar boy
 11. My little brother
 12. Water mill in the eye
 13. Flag loses a seat
 14. Two boys left behind
 15. Thanks for the measles
 16. Welcome back to life party
 17. Homework from Boston
 18. Boston's part of America too
 19. Two little college students
 20. Water fountain in a dream
 21. From Boston to Flag
 22. Brother Buck's necklace
 23. Mischevious Flag
 24. Ellary's bet
 25. The elusive house next door
 26. Boy who came from town
 27. Letter which calls down the rain
 28. Three in a storm
 29. A little trip of adventure
 30. I'm both big and little brother
 31. Bride of the forest
 32. Dad becomes a wolf
 33. Twelve bearcubs
 34. The erased gift
 35. Showdown with Slewfoot
 36. Lone wolf
 37. Eleven-year-old dog
 38. Mother's concert
 39. The day Jodie rode a wild horse
 40. I don't want to become an adult
 41. Spring breeze for Ellary
 42. Flag and the gray foxcub
 43. Midnight sun
 44. We're godparents
 45. Whistle of farewell
 46. Twice the happiness, half the sadness
 47. Best friends from the age of two
 48. A rare Spaniard
 49. The disappeared corn
 50. Fodawing flies the sky
 51. Fodawing's gift
 52. Flag in a rainbow

Ссылки 
 Kojika Monogatari на AniDB
 Kojika Monogatari на Anime News Network